Plaats in Indonesië
 Tanjung Heran (Sindang Beliti Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Tanjung Heran (Taba Penanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Tanjung Heran (Pugung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung